Бебень () — місто в Румунії, у повіті Вилча.
 Бебень () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Бебень () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Бебень.
 Бебень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Топлічень.